Ordet almen har flere specialiseringer:
 Almenbegreb
 Offentlighed